Carboneras bezeichnet:

 Carboneras (Aguascalientes), Ort im mexikanischen Bundesstaat Aguascalientes
 Carboneras (Mineral de la Reforma), Ort im mexikanischen Bundesstaat Aguascalientes
 Carboneras (Mineral del Chico), Ort im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo
 Carboneras (Culiacán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa
 Carboneras (Guasave), Ort im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa
 Carboneras (Tamaulipas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas
 Carboneras (Almería), Gemeinde in der spanischen Provinz Almería